El término Felipe el Hermoso, un sobrenombre, puede aludir en esta enciclopedia:

 a Felipe IV de Francia, rey de Francia y Navarra, entre 1285 y 1314, marido de Juana I de Navarra.
 a Felipe I de Castilla, rey consorte de Castilla entre 1504 y 1506, marido de Juana I de Castilla, "Juana la Loca".